BCH se može odnositi na:

 Himerin 2, oznaka proteina
 Broadcast control channel
 BCH kod